Krypton steht für:
 Krypton, ein chemisches Element
 Krypton (Superman), ein fiktiver Planet in den Geschichten um Superman
 Krypton (Fernsehserie), eine Fernsehserie über Figuren aus den DC Comics
 AS-17 Krypton, NATO-Codename der sowjetischen Rakete Ch-31

Siehe auch:
 Kryptonit